42 puede designar:

 al número natural cuarenta y dos;
 al año 42;
 al año 42 a. C.;
 a 42, una canción de Coldplay;
 a 42, un capítulo de Doctor Who;
 a 42, una película estadounidense de 2013.
 a 42, la  respuesta al sentido de la vida, el universo y todo lo demás según la novela Guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams.